Termini puede referirse a:

 Termini, estación ferroviaria de la ciudad de Roma; 
 Termini, estación del Metro de Roma, adyacente a la estación ferroviaria; o
 Termini Imerese, localidad de la provincia de Palermo, Sicilia.